Federació Agroalimentària, federació de branca del sindicat UGT
 F.T.A. (de l'acrònim en anglès Free The Army), documental estatunidenc contra la guerra del Vietnam
 Free to air, emissió de ràdio o televisió d'accés lliure
 Acord de lliure comerç (del seu nom en anglès Free Trade Agreement), tractat entre països per al lliure comerç
 Àrea de lliure comerç (del seu nom en anglès Free Trade Area), grup de països que han subscrit un acord de lliure comerç
 Test FTA (del nom en anglès Fluorescent Treponemal Antibody), prova diagnòstica de detecció de la sífilis